Di seguito una lista di asteroidi dal numero 436001 al 437000 con data di scoperta e scopritore.

436001-436100 

|-
|436001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436003 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|436004 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436005 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436006 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436007 - ||  ||  || Ries, W.
|-
|436008 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436010 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436021 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436023 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436024 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436025 - ||  ||  || CSS
|-
|436026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436027 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436028 - ||  ||  || CSS
|-
|436029 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436030 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436031 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436032 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436035 - ||  ||  || Cerro Burek
|-
|436036 - ||  ||  || CSS
|-
|436037 - ||  ||  || OAM
|-
|436038 - ||  ||  || OAM
|-
|436039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436040 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|436041 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436042 - ||  ||  || CSS
|-
|436043 - ||  ||  || CSS
|-
|436044 - ||  ||  || CSS
|-
|436045 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436046 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436047 - ||  ||  || OAM
|-
|436048 Fritzhuber||  ||  || Gierlinger, R.
|-
|436049 - ||  ||  || Andrushivka
|-
|436050 - ||  ||  || OAM
|-
|436051 - ||  ||  || OAM
|-
|436052 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436053 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|436054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436055 - ||  ||  || LINEAR
|-
|436056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436059 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436060 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436063 - ||  ||  || CSS
|-
|436064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436069 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436071 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436073 - ||  ||  || CSS
|-
|436074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436082 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436084 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436085 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436086 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436090 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436094 - ||  ||  || LINEAR
|-
|436095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436099 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436100 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

436101-436200 

|-
|436101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436108 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436109 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436110 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436111 - ||  ||  || CSS
|-
|436112 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436113 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436114 - ||  ||  || CSS
|-
|436115 - ||  ||  || OAM
|-
|436116 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436118 - ||  ||  || OAM
|-
|436119 - ||  ||  || OAM
|-
|436120 - ||  ||  || LINEAR
|-
|436121 - ||  ||  || OAM
|-
|436122 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|436123 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436126 - ||  ||  || OAM
|-
|436127 - ||  ||  || OAM
|-
|436128 - ||  ||  || CSS
|-
|436129 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436130 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436131 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436132 - ||  ||  || Teamo, N.
|-
|436133 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|436134 - ||  ||  || Sierra Stars
|-
|436135 - ||  ||  || CSS
|-
|436136 - ||  ||  || CSS
|-
|436137 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436138 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436139 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436140 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436141 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436143 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436144 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436145 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436146 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436147 - ||  ||  || CSS
|-
|436148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436149 Edabel ||  ||  || Skillman, D.
|-
|436150 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436153 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436155 - ||  ||  || CSS
|-
|436156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436157 - ||  ||  || CSS
|-
|436158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436159 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436160 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436161 - ||  ||  || OAM
|-
|436162 - ||  ||  || CSS
|-
|436163 - ||  ||  || LINEAR
|-
|436164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436165 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436166 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436167 - ||  ||  || CSS
|-
|436168 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436171 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436172 - ||  ||  || OAM
|-
|436173 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436174 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436175 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436176 - ||  ||  || LINEAR
|-
|436177 - ||  ||  || CSS
|-
|436178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436179 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436181 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436182 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436186 - ||  ||  || CSS
|-
|436187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436188 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436190 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436191 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436195 - ||  ||  || CSS
|-
|436196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436197 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436199 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436200 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

436201-436300 

|-
|436201 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436202 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436203 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436205 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436208 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436209 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436210 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436211 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436212 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436213 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436214 - ||  ||  || Micheli, M.
|-
|436215 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436216 - ||  ||  || Teamo, N.
|-
|436217 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436218 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436219 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436220 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436221 - ||  ||  || CSS
|-
|436222 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436223 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436224 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436227 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436230 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436233 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436236 - ||  ||  || CSS
|-
|436237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436238 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436240 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436241 - ||  ||  || WISE
|-
|436242 - ||  ||  || WISE
|-
|436243 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436244 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|436245 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|436246 - ||  ||  || CSS
|-
|436247 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436248 - ||  ||  || WISE
|-
|436249 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436250 - ||  ||  || WISE
|-
|436251 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436252 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436253 - ||  ||  || WISE
|-
|436254 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|436255 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436259 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436260 - ||  ||  || WISE
|-
|436261 - ||  ||  || WISE
|-
|436262 - ||  ||  || WISE
|-
|436263 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436264 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436265 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436266 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436267 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436268 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436272 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436273 - ||  ||  || LINEAR
|-
|436274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436276 - ||  ||  || CSS
|-
|436277 - ||  ||  || CSS
|-
|436278 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436280 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436281 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|436282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436283 - ||  ||  || LINEAR
|-
|436284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436285 - ||  ||  || WISE
|-
|436286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436287 - ||  ||  || WISE
|-
|436288 - ||  ||  || WISE
|-
|436289 - ||  ||  || WISE
|-
|436290 - ||  ||  || WISE
|-
|436291 - ||  ||  || WISE
|-
|436292 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436295 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436296 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436297 - ||  ||  || WISE
|-
|436298 - ||  ||  || WISE
|-
|436299 - ||  ||  || WISE
|-
|436300 - ||  ||  || WISE
|-
|}

436301-436400 

|-
|436301 - ||  ||  || WISE
|-
|436302 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436303 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436305 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436306 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436307 - ||  ||  || CSS
|-
|436308 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436309 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436311 - ||  ||  || CSS
|-
|436312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436314 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436315 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436316 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436317 - ||  ||  || ESA OGS
|-
|436318 - ||  ||  || CSS
|-
|436319 - ||  ||  || CSS
|-
|436320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436321 - ||  ||  || CSS
|-
|436322 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436323 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436324 - ||  ||  || CSS
|-
|436325 - ||  ||  || LINEAR
|-
|436326 - ||  ||  || Hug, G.
|-
|436327 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436328 - ||  ||  || WISE
|-
|436329 - ||  ||  || WISE
|-
|436330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436333 - ||  ||  || WISE
|-
|436334 - ||  ||  || CSS
|-
|436335 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436336 - ||  ||  || WISE
|-
|436337 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436338 - ||  ||  || WISE
|-
|436339 - ||  ||  || WISE
|-
|436340 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436341 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436342 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436343 - ||  ||  || Tenagra II
|-
|436344 - ||  ||  || CSS
|-
|436345 - ||  ||  || WISE
|-
|436346 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436347 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436348 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436349 - ||  ||  || WISE
|-
|436350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436351 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436352 - ||  ||  || Tenagra II
|-
|436353 - ||  ||  || WISE
|-
|436354 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436356 - ||  ||  || WISE
|-
|436357 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436359 - ||  ||  || WISE
|-
|436360 - ||  ||  || WISE
|-
|436361 - ||  ||  || WISE
|-
|436362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436363 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436365 - ||  ||  || WISE
|-
|436366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436367 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436368 - ||  ||  || WISE
|-
|436369 - ||  ||  || WISE
|-
|436370 - ||  ||  || WISE
|-
|436371 - ||  ||  || Andrushivka
|-
|436372 - ||  ||  || CSS
|-
|436373 - ||  ||  || WISE
|-
|436374 - ||  ||  || WISE
|-
|436375 - ||  ||  || WISE
|-
|436376 - ||  ||  || OAM
|-
|436377 - ||  ||  || WISE
|-
|436378 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436379 - ||  ||  || WISE
|-
|436380 - ||  ||  || WISE
|-
|436381 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436382 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436384 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|436385 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436387 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436388 - ||  ||  || WISE
|-
|436389 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436390 - ||  ||  || CINEOS
|-
|436391 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436392 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436393 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436395 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436396 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436397 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436398 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436399 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436400 - ||  ||  || LINEAR
|-
|}

436401-436500 

|-
|436401 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436402 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436404 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436406 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436407 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436408 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436409 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436410 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436411 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436413 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436414 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436415 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436416 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436418 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436419 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436424 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436425 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436426 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436427 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436428 - ||  ||  || CSS
|-
|436429 - ||  ||  || LINEAR
|-
|436430 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436432 - ||  ||  || CSS
|-
|436433 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436434 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436435 - ||  ||  || CSS
|-
|436436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436440 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436442 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436444 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436447 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436449 - ||  ||  || LINEAR
|-
|436450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436452 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436453 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436455 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436456 - ||  ||  || CSS
|-
|436457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436459 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436466 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436469 - ||  ||  || LONEOS
|-
|436470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436471 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436472 - ||  ||  || LINEAR
|-
|436473 - ||  ||  || CINEOS
|-
|436474 - ||  ||  || CSS
|-
|436475 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436477 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436478 - ||  ||  || LINEAR
|-
|436479 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436482 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436483 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436484 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436487 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436488 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436492 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436494 - ||  ||  || CSS
|-
|436495 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436497 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436498 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436499 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436500 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

436501-436600 

|-
|436501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436502 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436504 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436508 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436510 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436511 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436513 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436516 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436518 - ||  ||  || CSS
|-
|436519 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436523 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436525 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436526 - ||  ||  || WISE
|-
|436527 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436528 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436532 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436535 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436536 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436537 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436538 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436539 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436540 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436541 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436542 - ||  ||  || LINEAR
|-
|436543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436545 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436546 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436550 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436552 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436553 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|436554 - ||  ||  || WISE
|-
|436555 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436556 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436557 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436560 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436561 - ||  ||  || CSS
|-
|436562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436563 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436564 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436567 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436568 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|436569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436570 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436572 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436573 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436581 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436582 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436584 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436585 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436588 - ||  ||  || LINEAR
|-
|436589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436590 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436591 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436598 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436599 - ||  ||  || CSS
|-
|436600 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

436601-436700 

|-
|436601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436604 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436605 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436606 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436608 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436609 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436612 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436613 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436616 - ||  ||  || CSS
|-
|436617 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436618 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436620 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436621 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436622 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436623 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436624 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436625 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436627 - ||  ||  || CSS
|-
|436628 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436629 - ||  ||  || CSS
|-
|436630 - ||  ||  || LONEOS
|-
|436631 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436632 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436633 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436634 - ||  ||  || WISE
|-
|436635 - ||  ||  || LINEAR
|-
|436636 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436637 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436639 - ||  ||  || LINEAR
|-
|436640 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436641 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436643 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|436644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436645 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436646 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|436647 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436649 - ||  ||  || WISE
|-
|436650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436652 - ||  ||  || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|436653 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436654 - ||  ||  || OAM
|-
|436655 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436656 - ||  ||  || LINEAR
|-
|436657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436661 - ||  ||  || WISE
|-
|436662 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436663 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|436664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436665 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436666 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436668 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436669 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436670 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436671 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|436672 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436673 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436677 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436679 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436680 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436682 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436687 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436688 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436690 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436693 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436695 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|436696 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436697 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436698 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436699 - ||  ||  || WISE
|-
|436700 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

436701-436800 

|-
|436701 - ||  ||  || WISE
|-
|436702 - ||  ||  || LINEAR
|-
|436703 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436704 - ||  ||  || WISE
|-
|436705 - ||  ||  || WISE
|-
|436706 - ||  ||  || WISE
|-
|436707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436709 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|436710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436711 - ||  ||  || LONEOS
|-
|436712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436713 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436718 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436719 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436720 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436721 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436722 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436723 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436724 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|436725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436726 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436728 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436729 - ||  ||  || LONEOS
|-
|436730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436731 - ||  ||  || LINEAR
|-
|436732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436738 - ||  ||  || WISE
|-
|436739 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|436740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436742 - ||  ||  || WISE
|-
|436743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436744 - ||  ||  || LINEAR
|-
|436745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436746 - ||  ||  || WISE
|-
|436747 - ||  ||  || CSS
|-
|436748 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436749 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436750 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436751 - ||  ||  || CINEOS
|-
|436752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436753 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436755 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436756 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436757 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436758 - ||  ||  || WISE
|-
|436759 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436761 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|436762 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436763 - ||  ||  || CSS
|-
|436764 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436766 - ||  ||  || LINEAR
|-
|436767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436768 - ||  ||  || CSS
|-
|436769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436770 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436771 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436772 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436773 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436774 - ||  ||  || CSS
|-
|436775 - ||  ||  || CSS
|-
|436776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436777 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|436778 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436781 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436782 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436783 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436784 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436787 - ||  ||  || CSS
|-
|436788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436789 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436790 - ||  ||  || LONEOS
|-
|436791 - ||  ||  || LINEAR
|-
|436792 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436793 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436795 - ||  ||  || CSS
|-
|436796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436797 - ||  ||  || ODAS
|-
|436798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436800 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

436801-436900 

|-
|436801 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436802 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436804 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436805 - ||  ||  || LINEAR
|-
|436806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436807 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436808 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436810 - ||  ||  || CSS
|-
|436811 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436815 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436817 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436818 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436819 - ||  ||  || LONEOS
|-
|436820 - ||  ||  || LINEAR
|-
|436821 - ||  ||  || LINEAR
|-
|436822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436826 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436827 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436830 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436831 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436832 - ||  ||  || CSS
|-
|436833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436836 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436838 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436853 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436855 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436859 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436861 - ||  ||  || LINEAR
|-
|436862 - ||  ||  || LONEOS
|-
|436863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436866 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436867 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436868 - ||  ||  || LINEAR
|-
|436869 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|436870 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436871 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436874 - ||  ||  || LINEAR
|-
|436875 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436876 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436878 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436881 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436884 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436886 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436888 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436889 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436890 - ||  ||  || CSS
|-
|436891 - ||  ||  || WISE
|-
|436892 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436894 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436899 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436900 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

436901-437000 

|-
|436901 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436902 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436903 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436906 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436907 - ||  ||  || CSS
|-
|436908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436910 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436911 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436913 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436914 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436915 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436925 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436926 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436927 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436929 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436932 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436934 - ||  ||  || LINEAR
|-
|436935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436936 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436938 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436939 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|436940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436942 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436943 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436947 - ||  ||  || CSS
|-
|436948 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|436949 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|436950 - ||  ||  || CSS
|-
|436951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436952 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436953 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436954 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436955 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436958 - ||  ||  || WISE
|-
|436959 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436960 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436961 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436962 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436964 - ||  ||  || WISE
|-
|436965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436966 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436971 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436974 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436975 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436978 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436980 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436984 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436987 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|436988 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436989 - ||  ||  || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|436990 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436991 - ||  ||  || WISE
|-
|436992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|436999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|437000 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0436001